World Matchplay 1952 — главный турнир в мире снукера, проводившийся самостоятельно и без участия организации BA&CC по инициативе группы профессиональных снукеристов. Этот турнир стал временной заменой чемпионата мира. Первым победителем World Matchplay стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Уолтера Дональдсона со счётом 38:35. Турнир проводился в Tower Circus, Блэкпул (Англия).

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 61 фрейма

 Джейки Ри 38:32 Джим Лис 

 Альберт Браун 32:27 Джон Палмен 

 Алек Браун 39:32 Рекс Уильямс

Второй раунд 

Матчи из 61 фрейма

 Джейки Ри 35:26 Кингсли Кеннерли 

 Альберт Браун 36:25 Алек Браун

Ссылки 

 Global Snooker 

World Matchplay (снукер)
Чемпионат мира по снукеру
1952 год в снукере